Хоккей на траве являлся одним из десяти основных (core) видов спорта на Играх Содружества 2010, прошедших в Нью-Дели, Индия. Это был четвёртый турнир по хоккею на траве на Играх Содружества с его включения в программу Игр в 1998 году. Соревнования проходили с 4 по 14 октября 2010 на стадионе Dhyan Chand National Stadium.

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 Хоккей на траве | Официальный сайт Игр Содружества 2010
 Страница о хоккее на траве (мужской турнир) на Играх Содружества 2010 на сайте todor66.com
 Страница о хоккее на траве (женский турнир) на Играх Содружества 2010 на сайте todor66.com